Кабалюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Алексий (Кабалюк) (1877—1947) — карпаторусский православный священнослужитель, миссионер и общественный деятель. Местночтимый святой Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Кабалюк, Николай Тимофеевич (1937—2009) — украинский поэт и переводчик.